Ruhfus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Ruhfus (1839–1936), deutscher Verleger
 Heinrich Ruhfus (1895–1955), deutscher Marineoffizier
 Jürgen Ruhfus (1930–2018), deutscher Diplomat und politischer Beamter
 Martin Ruhfus (1934–2012), deutscher lutherischer Geistlicher, Pädagoge und Buchautor

Siehe auch:
 Rufus